Atella kan syfta på:

 Atella (fjärilsart) – fjärilsart
 Atella, Oskien – antik stad i Oskien, Italien utanför Orta di Atella

Geografi

Italien 

 Atella, Basilicata – en kommun i Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Orta di Atella, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar